Володимир-Волинський хлібозавод — підприємство з виробництва хлібобулочних виробів у місті Володимир.

Засноване 1944 року на базі одного з націоналізованих млинів. У 1990-х підприємство приватизовано та перетворено на відкрите акціонерне товариство.

Директори 
 Михайло Капустинський
 Наталія Поліщук (липень 1973—2015)
 Наталія Дяченко (з 2015)

Джерела 
 http://bug.org.ua/news/volodymyr/hlibzavod-u-volodymyri-praczyuye-ponad-75-rokiv-vypichka-vygotovlena-za-perevirenymy-chasom-reczeptamy-ukrayinskyh-gospodyn-561451/
 https://slovopravdy.com.ua/vid-mlyna-do-suchasnogo-pidpryyemstva/ 

Підприємства, засновані 1944
Володимир
Підприємства Волинської області
Хлібопекарна промисловість